Eine Wehrmühle ist eine stark befestigte Wassermühle, die gegen feindliche Angriffe verteidigen sollte
 Wehrmühle Biesenthal in Brandenburg, Deutschland
 Wehrmühle Bagas in der Region Nouvelle-Aquitaine, Frankreich
 Wehrmühle Dinkelsbühl in Bayern, Deutschland, siehe Stadtmühle Dinkelsbühl
 Wehrmühle (Krautheim), Wohnplatz im zentralen Stadtteil von Krautheim (Jagst), Hohenlohekreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Bärwindmühle
 Hammermühle (Gebäude)
 Eisenhammer